Paweł Cieślik ist der Name folgender Personen:

* Paweł Cieślik (Bischof) (* 1940), polnischer Geistlicher, Titularbischof von Britonia
 Paweł Cieślik (Radsportler) (* 1986), polnischer Radrennfahrer